Ива́но-Да́рьевка () — село в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Население по переписи 2001 года составляло 29 человек.

Населённые пункты Бахмутского района